Herrera de Alcántara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Herrera de Alcántara (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Herrera de Alcántara (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar